Анжа

 Анжа (приток Кана) — река в Красноярском крае России, левый приток реки Кан (речной бассейн Енисея).
 Анжа (приток Сабли) — река в России, протекает на западе Александровского района Владимирской области.